Brodowicz - polskie nazwisko. Na początku lat 90. nosiło je ponad 900 osób.

Znani Brodowicze 
 Kazimierz Brodowicz (1928–2010) – profesor inżynierii
 Maciej Józef Brodowicz (1790–1855) – lekarz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Władysław Brodowicz (1870–1934) – inżynier i samorządowiec

Zobacz też 
 Brodowicz – pseudonim Wacława Rudolfa Berki, podpułkownika piechoty Wojska Polskiego

Przypisy 

Polskie nazwiska